Jiří Pospíšil – cestista cecoslovacco
Jiří Pospíšil – politico ceco (nato nel 1949)
Jiří Pospíšil – politico ceco (nato nel 1975)